D'une manière générale, une insertion consiste à placer un objet entre deux autres, on retrouve ce terme :
 insertion, une modification chromosomique en génétique,
 en informatique :
 l'insertion est une technique de modification d'un éditeur de texte ou d'un traitement de texte ;
 l'insertion est également pratiquée dans certains algorithmes comme le tri par insertion.
 insertion ou réinsertion, un concept des sciences sociales désignant l'action de mener un individu à ne plus vivre à la marge de la société,

Voir aussi